Трансамерика:

 Трансамерика — первый полнометражный художественный фильм режиссёра Дункана Такера.
 Трансамерика — самое высокое здание в Сан-Франциско, Калифорния, США.